"Save You", el término puede referirse a:

 Save You: (2002) canción de la banda Pearl Jam.
 Save You: (2008) canción de la banda Simple Plan.